Dilworth ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dilworth (Alabama), im Walker County
 Dilworth (Arkansas), im Sevier County
 Dilworth (Minnesota), im Clay County
 Dilworth (North Carolina), im Mecklenburg County
 Dilworth (Oklahoma), im Kay County
 Dilworth (Gonzales County, Texas)
 Dilworth (Red River County, Texas)
 Dilworth (Washington), im King County

in England:
 Dilworth (Lancashire)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dilworth Elementary School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002663
 Dilworth Historic District, in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 87000610
 Dilworth House, in Port Penn, Delaware, ID-Nr. 73000538
 Dilworthtown Historic District, in Dilworthtown, Pennsylvania, ID-Nr. 73001601

Personen:
 Daniel Dilworth (1942–2007), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 John R. Dilworth (* 1963), US-amerikanischer Animator und Filmregisseur
 Robert Dilworth (1914–1993), US-amerikanischer Mathematiker

Sonstiges:
 Satz von Dilworth